

Lavoro 
 Calafato – operaio specializzato nella nautica

Persone 
 Eustochia Calafato – religiosa italiana fondatrice del convento di Montevergine e venerata come santa dalla Chiesa cattolica
 Michele V il Calafato – imperatore bizantino
 Stefano il Calafato – militare bizantino